McCrimmon ist der Nachname von:
 Brad McCrimmon (1959–2011), kanadischer Eishockeyspieler
 Kelly McCrimmon (* 1960), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär
 Kevin McCrimmon (* 1941), US-amerikanischer Mathematiker